Measurement System Analysis (Analiza Systemu Pomiarowego)
 Mail submission agent
 Modern Standard Arabic – literacka odmiana języka arabskiego
 zanik wieloukładowy